Армянская улица (, ) — улица, расположенная в  Центрального региона Сингапура. Место компактного проживания армян

История 
Армянская улица начинается от улицы Колмана (Coleman Street) и тянется до пересечения Стемфорд-роуд (:en:Stamford Road) с Ватерлоо-стрит (:en:Waterloo Street).

Улица впервые была отмечена на карте 1836 года ирландского архитектора Джорджа Колмана (:en:George Drumgoole Coleman). Изначально улица не имела названия, китайцы в обиходе называли её Сенг Пох Син Чу , что в переводе значило «задняя часть нового здания Сенг Поха». Тан Сенг Пох, сын Тан Ах Хуа и кузен Сих Ю Чина (:en:Seah Eu Chin) был известным в XIX веке на Сингапуре фермером, разбогатевшем на торговле опиумом и ставшим первым китайцем в муниципальной комиссии Сингапура.

Со временем улица из безымянной превратилась в Армянскую, название которой свидетельствует о времени армянского присутствия в Сингапуре. Сперва она из-за находившейся по соседству с улицей армянской церковью Святого Григория Просветителя именовалась «улица Армянской церкви», которая позже сократилась до «Армянской улицы».

На улице расположен ряд достопримечательностей, среди них: первый и единственный независимый центр современных искусств Сингапура (:en:The Substation), Старая школа Тао Нэн (:en:Old Tao Nan School), которая сегодня является Музеем Перанакан (:en:Peranakan Museum), входящим в состав Музея азиатских цивилизаций (:en:Asian Civilisations Museum). В музее размещены экспозиции, рассказывающие о цивилизации и культуре Китая, а также постоянно действует выставка «Наследие перанаканцев», на которой представлено богатое материальное наследие перанаканцев, живших на островах индонезийского архипелага.

Примечания

Литература 
 Victor R Savage, Brenda S A Yeoh (2004), Toponymics A Study of Singapore’s Street Names, Eastern University Press, ISBN 981-210-364-3

Улицы Сингапура